Silfide – creatura della mitologia germanica
Silfide – coleottero della famiglia Silfidae
Silfide – gli uccelli delle specie Aglaiocercus kingi e Aglaiocercus coelestis o del genere Loddigesia
La silfide (La Sylphide) – balletto di genere romantico, libretto di Adolphe Nourrit, musica di Jean Schneitzhöffer, coreografia originale di Filippo Taglioni